Михаил Сергеевич Ветров (1 (14) ноября 1909 — 8 августа 1980, ) — советский , Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.

Биография 
Член ВКП(б) (1929).
 1937—1940 гг. — сотрудник НКИД СССР, 1-й секретарь полпредства СССР в Латвии.
 1941—1944 гг. — советник дипломатической миссии СССР в Швеции.
 1944—1947 гг. — заместитель заведующего V Европейским отделом НКИД (с 1946 — МИД) СССР.
 1947—1948 гг. — заведующий V Европейским отделом МИД СССР.
 1948—1950 гг. — советник посольства СССР в Нидерландах.
 1949 г. — временный поверенный в делах СССР в Нидерландах.
 1950—1954 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР в Дании.
 С 1956 г. — советник Отдела стран Юго-Восточной Азии МИД СССР.
Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (05.11.1945)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)

Семья 
 Жена — Ревекка Наумовна Ветрова (1910—1992).
 Дочь — Долорес Михайловна Климова (род. 1939).
 Дочь — Любовь Михайловна Бокучава (род. 1944).
 Дочь — Валентина Михайловна Казакова (род.1936).

Примечания

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Биография на proza.ru

Послы СССР в Нидерландах
Послы СССР в Дании
Персоны без указанного места рождения
Кавалеры ордена Красной Звезды
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Похороненные на Кунцевском кладбище